Bréville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bréville-sur-Mer, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Bréville, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,